Nérette ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Nérette (1924–2007), kommissarischer Präsident von Haiti
 Petra Michelle Nérette, deutsche Schauspielerin